Lahn – fiume tedesco affluente destro del Reno
 Lahn – comune tedesco della Bassa Sassonia
 Lahn –  città tedesca esistita dal 1977 al 1979 nel Land dell'Assia